Németország
 Leutersdorf, település Szászországban
 Leutersdorf, település Türingiában